Mochowoje () ist der Name von Orten in Russland:
 Mochowoje (Altai), Dorf in der Region Altai
 Mochowoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Wiskiauten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Mochowoje (Kurgan, Makuschino), Dorf im Rajon Makuschino, Oblast Kurgan
 Mochowoje (Kurgan, Schadrinsk), Dorf im Rajon Schadrinsk, Oblast Kurgan
 Mochowoje (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Mochowoje (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Mochowoje (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Mochowoje (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Mochowoje (Uljanow), Dorf in der Oblast Uljanow
 Mochowoje (Woronesch, Anna), Dorf im Rajon Anna, Oblast Woronesch
 Mochowoje (Woronesch, Poworino), Dorf im Rajon Poworino, Oblast Woronesch